Manhattan Transfer fue una estación de tren del Pennsylvania Railroad en Harrison (Nueva Jersey). Su nombre se ha utilizado también para:
 Manhattan Transfer (novela): novela de John Dos Passos escrita a principios del  y publicada en los años 20;
 The Manhattan Transfer: grupo vocal de origen estadounidense relacionado principalmente con el jazz, pero también con otros géneros musicales.
 The Manhattan Transfer (disco):  LP editado en 1975 por el grupo The Manhattan Transfer.
Manhattan Transfer (novela de 1993), novela de ciencia ficción de John E. Stith.
La expresión Manhattan Transfer se utilizaba en Watchmen para referirse a la teleportación que provocaba el Doctor Manhattan.